Heinrichsgrün ist:

 der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Jindřichovice
 ein Stadtteil von Gera, siehe Heinrichsgrün (Gera)